Shijing ist die Zusammenschreibung der Titel verschiedener chinesischer Bücher, die den Titel Shi Jing tragen, u. a.:
 das Buch der Lieder (chin. 诗经/詩經, Shī Jīng), siehe Buch der Lieder (China)
 sogenannte „Steinklassiker“ bzw. „Steinschriften“ (chin. 石經/石经, Shí Jīng) des Konfuzianismus und Buddhismus, siehe Liste der Steinklassiker
 das Buch Shi Jing (食经) der Frau Lu (卢氏) aus der Zeit der Nördlichen Wei-Dynastie, ein auch unter dem Namen Cui Hao Shi Jing (崔浩食经) bekanntes Werk, siehe Shijing (Nördliche Wei-Dynastie)
 das Buch Shi Jing (食经) von Xie Feng (谢讽) aus der Sui-Dynastie, ein auch unter dem Namen Xie Feng Shi Jing (谢讽食经) bekanntes Werk, siehe Shijing (Sui-Dynastie)

Shijing ist:
 die Gemeinde Shijing (石径乡) im Kreis Fenggang der Stadt Zunyi in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Shijing (Fenggang)
 das Dorf Shijing (石井村) der Großgemeinde Aizi im Kreis Shixing der Provinz Guangdong, siehe Shijing (Aizi)
 das Straßenviertel Shijing (石井街道) im Stadtbezirk Fengman der Stadt Jilin in der Provinz Jilin, siehe Shijing (Fengman)